De Grand Prix-wegrace van Europa 2020 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2020. De race werd verreden op 8 november 2020 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

Het is de eerste race op het circuit van Valencia, een week voor de Grand Prix van Valencia. De race werd ingelast nadat er vanwege de coronapandemie diverse andere races werden afgelast.

Uitslag

MotoGP 
Valentino Rossi werd tijdens de vrije trainingen op vrijdag vervangen door Garrett Gerloff na een vertraging van de uitslag van zijn coronatest.

Moto2 
Augusto Fernández en Jake Dixon moesten de race missen omdat zij tijdens de vrije trainingen respectievelijk een blessure in de voet en de rechterpols opliepen.

Moto3 
Albert Arenas werd gediskwalificeerd vanwege onverantwoord rijgedrag.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2020
Europa
Sport in Valencia (autonome gemeenschap)